Mirabilis bezeichnet:
 Mirabilis (Unternehmen), ehem. ein israelisches Softwareunternehmen
 Die Wunderblumen (Mirabilis), eine Pflanzengattung
 Mirabilis (Automarke), ehem. eine italienische Automarke
 Mirabilis (Schiff), namibisches Forschungsschiff